Wintgen ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhardine von Wintgen (1789–1855), deutsche Schriftstellerin
 Dieter Wintgen (1957–1994), deutscher Physiker
 Franz Anton von Wintgen (1710–1763), Landrentmeister und Kämmerer
 Gerhard Heinrich von Wintgen († 1707), Hofrat im Hochstift Münster
 Johann Bernhard von Wintgen (1684–1728), Landrentmeister und Hofrat in Münster
 Robert Wintgen (1882–1966), deutscher Chemiker und Hochschullehrer

Wintgen  steht für:
 Wintgen (Adelsgeschlecht), ein westfälisches Adelsgeschlecht